Německá fotbalová Bundesliga 1971/72 probíhala podzimu 1971 do jara 1972. Byla 9. ročníkem bundesligy. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal tým FC Bayern Mnichov, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí. Účast v Poháru vítězů pohárů 1972/73 si zajistil vítěz poháru FC Schalke 04. V Poháru UEFA startovaly týmy na třetím až pátém místě - Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln a Eintracht Frankfurt a poražený finalista poháru 1. FC Kaiserslautern. Sestoupily poslední dva týmy - Borussia Dortmund a Arminia Bielefeld.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Arminii Bielefeld byly odečteny všechny body za podplácení.

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v Německu v roce 1971
Fotbal v roce 1972
Sport v Německu v roce 1971
Sport v Německu v roce 1972